

События 

 Неудачная высадка в Англии сыновей Гарольда Годвинсона с армией ирландцев.
 Граф Нортумбрии нормандец Роберт Каминс убит англичанами. Восстание на севере Англии. Королём провозглашается Эдгар Ателинг. Датский флот прибывает на помощь восставшим. Взятие датчанами и англичанами Йорка. Победа Вильгельма.
 Смерть короля Норвегии Магнуса II. Начало единоличного правления Олафа III.
 Поход Болеслава II Смелого на Киев.
 Святополк II Изяславич становится князем полоцким.
 1069—1091 — эмир Севильи Мохаммед II аль-Мутамид.
 Поход Романа Диогена в Азию.
 1069—1086 — реформы первого министра Сунской империи Ван Ань-ши (1021—86).
 Враждебные дому Фудзивара феодалы похитили императора и увезли его из столицы в монастырь Хиэйдзан. Фудзивара возводят на престол нового императора.
 1069—1072 — 71-й император Японии Го-Сандзё (1034—73).
 1069, апрель — 1074, июль — годы Энкю в Японии.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1069 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1069 году
 Тилопа
 Ральф I, граф Восточной Англии
 Мстислав Изяславич, князь полоцкий.

См. также